Vargas Machuca - famiglia di origine spagnola diramatasi nel regno di Napoli a partire dal XVII secolo. Tra i suoi esponenti troviamo:
 Juan Crisostomo Vargas Machuca (1605-1677) - giurista, luogotenente della Corte del Justicia de Aragón
 Michele Vargas Machuca (1636-1717) - giurista, presidente della Regia Camera della Sommaria e reggente del Supremo Consiglio d'Italia
 Francesco Vargas Machuca (1699-1785) - giurista, presidente della Regia Camera della Sommaria, caporuota del Sacro Regio Consiglio e consigliere della Real Camera di Santa Chiara

Persone 
 Bernardo de Vargas Machuca (1555-1622) - militare, naturalista e scrittore spagnolo
 Juan de Vargas Machuca (1581-1631) - militare e amministratore coloniale spagnolo, governatore della Capitaneria generale dello Yucatán e della Capitaneria generale di Porto Rico
 Miguel de Vargas Machuca (1700-1777) - sacerdote, esponente della Revolución comunera paraguaiana del 1721-1735
 Tomás López de Vargas Machuca (1730-1802) - cartografo e geografo spagnolo
 Pedro del Río y Vargas Machuca (1740-1805) - militare spagnolo
 Carlos de Vargas Machuca Cervetto (1801-1876) - militare e amministratore coloniale spagnolo